Митраи́зм (Мисте́рии Ми́тры) — мистический религиозный культ, сложившийся вокруг почитания бога Митры, распространившийся в римской армии в I—IV веках н. э. Сторонники культа создали сложную систему посвящения, включавшую семь ступеней инициации и ритуальные трапезы. Они собирались в подземных святилищах, остатки которых в большом количестве сохранились до нашего времени. Особое распространение культ получил в приграничных провинциях империи, среди солдат стоявших там легионов. Информация об этом культе главным образом базируется на интерпретации множества сохранившихся памятников. Наиболее характерны для них изображение Митры, рождающегося из скалы и приносящего в жертву быка.

Постулаты религии 
Митраизм включает в себя несколько основных постулатов. Одним из них является вера в то, что Бог пребывает в личном общении с человеком, и человек может познать Бога через прямое опытное общение с Ним. Другой важный постулат митраизма - это вера в поток мудрости, который был передан от поколения к поколению святыми людьми и который может быть получен через прямое общение с Богом. Также митраизм утверждает, что человек может достичь состояния блаженства и духовного совершенства в земной жизни, и что каждый человек имеет внутренний духовный свет, который может быть пробужден через духовное общение с Богом.

Возникновение 
Происхождение и распространение мистерий до сих пор является постоянным предметом дискуссий специалистов. Согласно одной точке зрения, мистерии возникли не ранее I века н. э. Другие ученые считают, что первые свидетельства возникновения культа относятся
к середине I века до н. э. Это мнение основано на свидетельстве Плутарха, сообщающего, что в 67 году до н. э. киликийские пираты практиковали некие «секретные ритуалы» Митры. В археологии же уникальные в своем роде подземные святилища Митры (митреумы) появляются лишь в последней четверти I века н. э.

Теории происхождения 
Греческий биограф Плутарх (46 — 127) сообщает, что пираты Киликии, прибрежной провинции в Малой Азии, дали начало митраистским ритуалам, распространившимся в Риме в его время.

Сами пираты справляли в Олимпе странные, непонятные празднества и совершали какие-то таинства; из них до сих пор ещё имеют распространение таинства Митры, впервые введенные ими.

Согласно философу Порфирию (III-IV век), митраисты считали, что их культ был основан Заратустрой. Однако Порфирий писал в период упадка культа, и среди современных учёных ведутся споры, можно ли доверять его свидетельству.

Роджер Бэк считает, что культ был создан в Риме единственным основателем, имевшим некоторые знания о греческих и восточных религиях, трансформировавшихся в эллинистических государствах. По его словам, «Митра, ассоциирующийся с греческим богом Солнца Гелиосом, был одним из божеств синкретического греко-персидского культа, основанного Антиохом I, царем небольшого, но процветающего государства Коммагена в середине I века до н. э.»

Рейнольд Меркельбах предполагает, что в основных чертах культ был создан конкретным человеком или группой людей в Риме. Причем основатель культа был выходцем из восточных провинций или даже одного из приграничных государств, он знал в деталях персидскую мифологию, которую и положил в основу ступеней посвящения. Кроме того, он должен был быть греком или же в совершенстве владеть греческим языком, поскольку вложил в культ элементы греческого платонизма. Согласно Меркельбаху, культ создавался в среде имперской бюрократии и для её членов. Роджер Бэк считает эту теорию «наиболее вероятным сценарием» и утверждает, что «до сих пор митраизм в основном рассматривался как если бы он каким-либо образом развился из иранских предшественников, что является самым неправдоподобным сценарием».

Археолог Льюис Хопф замечает, что найдено лишь три митреума в римской Сирии, в противоположность огромному их количеству на западе. По его утверждению, «археология показывает, что римский митраизм имел центром распространения Рим… по-видимому, он возник в Риме, в Сирию же был занесен солдатами и торговцами».

Дальнейшая история 
Мистерии Митры, по-видимому, довольно быстро распространились по империи во время правления Антонина Пия и Марка Аврелия. К этому времени все ключевые элементы культа уже сложились.

Апогея популярности культ достиг в течение II и III веков. К этому времени относятся работа некоего Палласа, посвященная митраизму, и написанная Эвбулом «История Митры», хотя оба труда до нас не дошли. Согласно Истории Августов, относящейся к IV веку, император Коммод участвовал в мистериях, хотя они так никогда и не стали государственным культом.

Трудно с уверенностью сказать, когда культ Митры прекратил своё существование. Роджер Бэк утверждает, что «к началу IV века культ был мёртв во всей империи». Дэвид Юланси считает, что культ Митры пришёл в упадок одновременно с усилением христианства к началу IV века, когда христианство стало достаточно сильно, чтобы уничтожить соперничающие религии.

Нет свидетельств продолжения культа в V веке. К примеру, большое количество монет, пожертвованных верующими и хранившихся в митреуме Pons Sarravi в Бельгийской Галлии, относятся к периоду от Галлиена (253—268) до Феодосия I (379—395). Они были найдены рассыпанными по полу, когда митреум был разрушен, а христиане, вероятно, посчитали их нечистыми. По-видимому, эти монеты позволяют надёжно датировать окончание использования данного митреума. Находки монет во всех митреумах показывают, что все они были выпущены самое позднее в конце IV века.

Мистерии Митры исчезли раньше культа Изиды. В Средние века Изида всё еще упоминается как языческая богиня, Митра же был полностью забыт в поздней античности.

См. также 

 Михр
 Митра

Литература 
 
 
 
 

Митраизм
Религия в Римской империи
Христианство в Римской империи